est un mot anglais signifiant « détruit ». Il peut faire référence à :

 , album de Moby sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi